

Aviazione 
 PZL SM-4 Łątka – prototipo di elicottero costruito dalla Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego "PZL-Świdnik"

Persone 
 Dariusz Łatka – calciatore polacco
 Martin Latka – calciatore ceco

Personaggi immaginari 
 Latka Gravas – personaggio della serie televisiva Taxi